Plaats in Indonesië
 Kalipelus (Purwanegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kalipelus (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java